I Love You, You’re Perfect, Now Change  (Люблю тебя, ты лучше всех, теперь изменись) — офф-бродвей мюзикл Джо Ди Пьетро (либретто) и Джимми Робертса (музыка).

Сюжет 
Мюзикл состоит из набора сцен, объединенных общей темой, повествующие, по словам создателей, о том, что «вы всегда втайне думали про свидания, романтику, брак, партнеров, мужей, жен и детей, но боялись признать». Сцены не связанные друг с другом, выстроены в порядке развития отношений на протяжении всей жизни. Сначала первое свидание, потом — сцена свадьбы, за ней — процесс семейной жизни и воспитания детей. В оригинальной постановке, несмотря на большое количество персонажей, участвовало всего четверо актёров.

Постановки

Нью-Йоркская премьера 
Премьера оригинальной постановки состоялась 1 августа 1996 года на сцене Вестсайдского театра. До закрытия 27 июля 2008 года прошло 5003 представления.

 Продюсеры: James Hammerstein, Bernie Kukoff, Jonathan Pollard
 Режиссёр: Joel Bishoff
 Музыкальный руководитель: Tom Fay
 Дизайнер сцены: Neil Peter Jampolis
 Дизайнер света: Mary Louise Geiger
 Дизайнер костюмов: Candice Donnelly
 Саунддизайнер: Duncan Edwards
 Актёры: Jordan Leeds, Robert Roznowski, Jennifer Simard, Melissa Weil
 Музыкант: Jacqui Carrasco

Мировые постановки 
Мюзикл насчитывает больше десятка переводов на другие языки (иврит, испанский, голландский, венгерский, чешский, японский, корейский, итальянский, португальский, немецкий, каталонский, финский, китайский, норвежский, русский и др.) и неоднократно ставился во многих странах мира. Количество городов, в которых мюзикл когда-либо был показан, превышает 500. Постановки неоднократно удостаивались престижных национальных премий как лучший музыкальный спектакль.

Московская постановка 
Российская премьера мюзикла I Love You, You’re Perfect, Now Change, в постановке арт-группы Fellowship, состоялась 24 декабря 2011 года в ДК МИИТ.

 Режиссёр, автор перевода: Елена Дорохина
 Технический директор, саунддизайнер: Владимир Алимин
 Дизайнер света: Евгений Корчинский
 Музыкальный руководитель: Полина Арцис
 Хореографы: Александра Даниленко, Александр Богданов, Анна Горовая
 Дизайнеры сцены: Алла Арцис, Павел Четверин, Юлия Лисица
 Главный костюмер: Анна Орлова
 Зав. постановочной частью: Юрий Орлов
 Звукорежиссёры: Владимир Алимин, Елена Певчева
 Актёры: Андрей Малышев, Антон Соколов, Данила Жиляев, Дарья Железнова, Екатерина Смирнова, Елена Платонова, Марина Ильина, Павел Четверин, Петр Соколов, Юлия Заславская
 Музыканты: Вадим Рыжков (клавишные), Анна Денисова (скрипка), Ксения Савченко (бас-гитара)
 Танцоры: Владимир Яшунский, Максим Рытиков, Григорий Пашухин, Антон Антонов, Дмитрий Иванов, Сергей Смирнов, Михаил Матвеенко, Елена Маврикиди, Маргарита Лебедева, Ольга Камалова, Анна Завражная, Евгения Патаракина, Елена Сизова, Дарья Майорова, Анна Карпова

Сцены

Аудиоверсия 

 26 ноября 1996 года, был выпущен OCR (Varèse Sarabande VSD-5771) , включающий в себя следующие песни:

 Prologue/Cantata For A First Date
 A Stud And A Babe
 Single Man Drought
 Why? 'Cause I’m a Guy
 Tear Jerk
 I Will Be Loved Tonight
 Hey There, Single Guy/Gal
 Satisfaction Guaranteed
 He Called Me
 Cantata Reprise/Wedding Vows
 Cantata Reprise/Always A Bridesmaid
 The Baby Song
 Marriage Tango
 On The Highway Of Love
 Waiting Trio
 Cantata Reprise
 Shouldn’t I Be Less In Love With You?
 I Can Live With That
 Epilogue/I Love You, You’re Perfect, Now Change

Интересные факты 
 Одной из традиций постановки стала возможность зрителей в конце спектакля сделать предложение своим возлюбленным прямо со сцены. Таких случаев в истории мюзикла было более 60, причем ни одно такое предложение отвергнуто не было.

Примечания

Ссылки 
 Сайт оригинальной постановки  
 Сайт российской постановки

Бродвейские мюзиклы
Мюзиклы 1996 года
Мюзиклы по алфавиту